

Bułgaria 
 Kupen – wieś w obwodzie Gabrowo
 Kupen – wieś w obwodzie Smolan